De 2010 Totesport.com Welsh Open vond plaats tussen 25 en 31 januari 2010. Er werd gespeeld in het Newport Centre in Newport, Wales. John Higgins schreef het toernooi op zijn naam door met 9-4 van Ali Carter te winnen, Carter was titelverdediger.

Loting en Speelschema

Century Breaks 
John Higgins 138, 137, 109, 105, 101
Ding Junhui 134 
Neil Robertson 129 
Joe Perry 129
Jamie Cope 123
Andrew Higginson 122
Ronnie O'Sullivan 122
Ali Carter 120, 115
Mark Selby 115
Stephen Hendry 113
Mark Williams 112, 102
Matthew Stevens 109, 106
Marco Fu 105
Fergal O'Brien 102

Snookertoernooi in het Verenigd Koninkrijk
Snooker in 2010
Sportevenement in Wales
Newport